Dit is de wereldranglijst van februari 2014 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 13 februari 2014. Na een maand van weinig interlandvoetbal werden in februari en het tweede deel van januari enkele tientallen oefeninterlands gespeeld.

In het tweede deel van de maand januari en in februari werden in totaal 42 officiële interlands gespeeld, waarvan het overgrote deel vriendschappelijk was. 28 duels werden gespeeld in de strijd om de African Championship of Nations 2014, een Afrikaans toernooi waarin alleen spelers mogen uitkomen die spelen in een Afrikaanse competitie. Saint Vincent en de Grenadines bleek de beste stijger en steeg veertien plaatsen, naar de 141e plaats. In de hoogste regionen van de lijst was WK-gastland Brazilië succesvol; het wisselde van plaats met Nederland en kwam zo terecht op de negende plaats. De Zwitsers blijven eveneens stijgen, nu twee plaatsen omhoog naar de zesde positie. Daartegenover verloor Mali 142 punten en zakte het team negentien plaatsen. Het Togolees voetbalelftal daalde eenzelfde aantal plaatsen op de mondiale ranglijst.

De tegenstanders van Nederland op het Wereldkampioenschap voetbal 2014 bevinden zich op de eerste plaats (Spanje), veertiende plaats (Chili) en de drieënvijftigste plaats (Australië). Van de elftallen die België op het toernooi treft, staat Rusland het hoogste genoteerd: de tweeëntwintigste positie. Algerije staat vier plaatsen lager en de Zuid-Koreanen staan op de eenenzestigste plaats.

Mannen 02